Emile Victorin Alexandre Hubert Daminet (Edingen, 12 augustus 1814 – Aken 18 augustus 1871) was een Belgisch politicus.

Levensloop
Baron Emile Daminet was de zoon van baron Alexandre Daminet (1787-1856) en Caroline Flaschoen. Hij bleef vrijgezel.

Emile had nog een maand vroeger dan zijn vader, namelijk in september 1848, adelserkenning verkregen, met de titel van ridder. Na de dood van zijn vader werd hij in 1856 baron. Zijn oudere broer Adolphe Daminet (1811-1851), burgemeester van Seneffe, had al in 1843 adelserkenning bekomen, met een riddertitel.

In 1856 werd Emile burgemeester van de Henegouwse stad Edingen, in opvolging van zijn vader. Hij bleef dit ambt bekleden tot aan zijn overlijden.

Externe link
 Genealogie Daminet

Burgemeester van Edingen